Улица Акаде́мика Ту́полева — улица в Святошинском и Шевченковском районах города Киева.

Протяжённость 3,15 км.

Пролегает от проспекта Победы до улицы Стеценко. Возникла в 1-й трети XX столетия как часть Гостомельского шоссе (вместе с частями улиц Стеценко и Городской). В 1973 году отделена под современным названием, данным в честь советского авиаконструктора А. Н. Туполева.

Примыкают улицы Эстонская, Салютная и Игоря Турчина.

С февраля 2019 года большая часть улицы (от улицы Эстонской до улицы Стеценко) находиться на реконструкции (замена инженерных коммуникаций и дорожнего покрытия, благоустройство пешеходной зоны, расширение проезжей части).

Учреждения образования и спорта 
 Дошкольное учебное заведение № 329 АНТК «Антонов» (№ 4-б)
 Дошкольное учебное заведение № 419 «Золотая рыбка» (№ 16-а)
 Средняя общеобразовательная школа № 27 (№ 20-е)
 Средняя общеобразовательная школа № 203 (№ 17)
 Стадион «Пионер» (№ 22-д)

Географические координаты 
координаты начала 

координаты конца

Транспорт 
 Троллейбусы 7, 7-к (в начале), 23,16(в конце)
 Автобусы 23, 90
 Маршрутные такси 166, 185, 186, 223, 490
 Станция метро «Святошин»
 Станция метро «Нивки»
 Ж.д. вокзал Киев-Пассажирский (1,6 км)

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Улица Академика Туполева на сервисе Яндекс.Панорамы.

Литература 
 Киев. Энциклопедический справочник. Глав. ред. Украинской Советской Энциклопедии, 1985.
 
 «Улицы Киева». Справочник.  / Под ред. Кудрицкого А. В. — Киев: «Украинская энциклопедия им. Н. Бажана», 1995. — 352 с. — ISBN 5-88500-070-0.
 Список домов по улице Академика Туполева

Улицы Киева
Туполев